Bryant kan som auktorsförkortning betyda:

 Henry Bryant
 Elizabeth Bangs Bryant
 Truman Rai Bryant

Robotskapade auktorsförkortningar